Мятежник — участник восстания.

Фильмы:
 «Мятежник» — американский боевик Айзека Флорентайна 1999 года.
 «Мятежник» — вьетнамский боевик Чарли Нгуена 2007 года.
  — индийский боевик  2012 года.